

События 
 660—1475 — Династия Бадуспанидов в Мазандеране.
 Войска китайцев переправляются через Жёлтое море и высаживаются в Пэкче, находившееся в союзе с Когурё. Войска Пэкче разбиты, правитель взят в плен и увезён в Китай, где и умер.
 Болгары вытеснены с Северного Кавказа хазарами и бежали, часть на север, вверх по Волге, часть на запад, где укрылись в устье Дуная.

Родились 
 Акка (святой), святой Римско-Католической Церкви.
 Андрей Критский, христианский богослов.
 Императрица Гэммэй, 43-я императрица Японии.
 Касим ибн Мухаммад ибн Абу Бакр, исламский богослов.
 Куниперт (король лангобардов).
 Леонтий (византийский император).
 Лиутвин, один из основателей монастыря в Метлахе.
 Регинтруда, супруга герцога Баварии Теудеберта.
 Яманоуэ-но Окура (山上憶良, 660—733), японский политический деятель и поэт.

Скончались 
 Асма бинт Умайс, сподвижница пророка Мухаммада.
 Вакул Соррентский, святой епископ Сорренто.
 Гил Гавбара, основатель династии дабуйидов.
 Дерфель Могучий, святой воин валлийский.
 Дхармакирти, индийский философ VII века.
 Коналл II, король гэльского королевства Дал Риада.
 Крундмаэл мак Суибни, король Айлеха.
 Магн Авиньонский, святой, епископ Авиньона.
 Сигеберт II (король Эссекса).
 Фалассий Ливийский, преподобный отец, настоятель одного из монастырей в Ливийской пустыни.
 Фредегар, полулегендарный франкский летописец середины VII века.
 Элигий, святой Римско-Католической Церкви.

См. также

Примечания